Booba, rappeur français ;
 , musicien jamaïcain ;
 Roosevelt « Booba » Barnes, chanteur, guitariste et harmoniciste de blues américain

Voir aussi 
 Bouba, une série télévisée d'animation japonaise mettant en scène un ourson.
  (homonymie)
 Boohbah, une émission de télévision britannique pour la jeunesse.

Homonymie
Homonymie de patronyme